Немецкое название латвийского города Олайне
Олай, Эрик